Het ATP-toernooi van Barcelona 2004 (met de officiële naam Trofeo Conde de Godo) werd gespeeld van 26 april tot en met 2 mei 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona